Méril ist der Familienname folgender Personen:

 Édélestand Du Méril (1801–1871), französischer Romanist und Skandinavist
 Macha Méril (* 1940; gebürtig Marie-Madeleine Gagarine), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Merrill
 Meryl